Брэ́йден Шнур (; род. 4 июля 1995 года, Пикеринг, Канада) — канадский профессиональный теннисист; финалист одного турнира ATP в одиночном разряде; победитель Кубка ATP 2022 и финалист Кубка Дэвиса 2019) (в качестве запасного).

Биография 
Брейден Шнур родился в Пикеринге (Онтарио). Отец — Крис Шнур, мать — Анна-Мария Нильсен. Есть младшая сестра Аманда.

Впервые начал играть в теннис в возрасте девяти лет на общественных кортах рядом с его домом в Пикеринге. Шнур покинул дом в возрасте 14 лет и переехал в Брейдентон, штат Флорида, где стал тренироваться под руководством Хита Терпина. Брейден считает, что Терпин и его мать оказали самое большое влияние на его карьеру. Он прогрессировал в Национальном тренировочном центре тенниса Канады с 2011 по 2013 год под руководством Гийома Маркса.

Любимый приём в теннисе — подача. Любимое покрытие — трава. Любимый турнир — Открытый чемпионат Канады по теннису.

Спортивная карьера

2011—2013 
В апреле 2011 года Шнур выиграл первый титул в своей карьере среди юниоров в Берлингтоне. Он играл свой первый профессиональный турнир на фьючерсах в Индиан Харбор Бич (Флорида) в июне 2011 года, где он проиграл в квалификации. В феврале 2012 года Шнур и его соотечественник канадец Уго Ди Фео выиграли парный титул на юниорском турнире в Ла-Пасе. Пара также выиграла юниорский парный титул в Талсе в октябре 2012 года.

В июле 2013 года Шнур вышел в свой первый профессиональный одиночный финал на турнирах серии Futures в Келоуне, но проиграл в трех сетах соотечественнику Филиппу Бестеру. Месяц спустя на фьючерсе в Калгари Шнур выиграл первый профессиональный турнир в одиночном разряде в своей карьере, взяв реванш у Бестера. В конце августа 2013 года он стал первым канадцем, который выиграл юниорский турнир в Репантиньи. В ноябре 2013 года, шнур выиграл свой первый профессиональный титул в парном разряде, обыграв пару Александер Лломпарт и Финн Тирни.

2014 
На фьючерсе в Ричмонде в июне Шнур добрался до своего второго финала в парном разряде, но проиграл Рику де Вусту и его партнеру. Две недели спустя на фьючерсе в Саскатуне он завоевал второй парный титул в своей профессиональной карьере, обыграв в финале Мушега Ованнисяна и Александра Саркисяна. В июле Шнур дошёл до полуфинала в парном разряде турнира Challenger Banque Nationale de Granby. На Rogers Cup в августе Шнур квалифицировался в основную сетку турнира ATP благодаря победам над Мэтью Эбденом и 9-м сеяным Юити Сугитой. Он проиграл Андреасу Сеппи в первом раунде. В августе на фьючерсах в Калгари шнур завоевал третий парный титул в своей карьере с партнёром Джеком Мюрреем после победы над Димитаром Кутровски и Деннисом Неволо.

2019 
На Открытом чемпионате США проиграл в первом раунде Бенуа Пэру в трёх сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (12)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (6)

Победы (4)

Поражения (2)

Финалы командных турниров (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Канады